L'expression « cirque médiatique » (issue de l'anglais media circus) est une métaphore qui désigne de manière péjorative un événement considéré comme surmédiatisé par rapport à son importance véritable, une nouvelle où la couverture médiatique est perçue comme hors de proportion, notamment par le nombre de journalistes sur place, la quantité de dépêches et d'émissions produites.

Terminologie 
L'expression a pour synonymes « surmédiatisation », « battage médiatique », « emballement médiatique » ou « buzz des médias ».

Description et usage
Les raisons d'être critique envers les médias sont variées. Cependant, la principale critique est qu'il y a un coût d'opportunité lorsque d'autres nouvelles plus importantes reçoivent moins d'attention du public lorsqu'un cirque médiatique détourne l'attention sur une autre affaire.

Malgré la déontologie qui impose aux journalistes de sélectionner les informations en fonction de leur importance, dans les faits, . Le cantonnement des discours médiatiques aux seules émotions conduit à  et a pour risque une instrumentalisation politique des émotions (voir par exemple culture de la peur) au détriment de toute tentative d’analyse réelle de la situation.

Notes et références

Voir aussi 
 Couverture médiatique
 Critique des médias
 Désinformation
 Ère post-vérité
 , Presse people
 Télé-poubelle
 

Médias
Critique du journalisme
Célébrité